Sonnengesang heißen 
der Sonnengesang des Echnaton: Aton-Hymnus
der Sonnengesang des Franz von Assisi
Siehe auch:
 Faust Sonnengesang